Nuttalochiton hyadesi är en blötdjursart som först beskrevs av de Rochebrune 1889.  Nuttalochiton hyadesi ingår i släktet Nuttalochiton och familjen Ischnochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
hyadesi